Stora Abborrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Abborrtjärnen (Bollebygds socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun,  (4,61 ha)
Stora Abborrtjärnen (Sätila socken, Västergötland, 638316-129588), sjö i Marks kommun, 
Stora Abborrtjärnen (Sätila socken, Västergötland, 639049-129286), sjö i Marks kommun,  (5,3 ha)
Stora Abborrtjärnen (Torrskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Stora Abborrtjärnen (Högsäters socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun, 
Stora Abborrtjärnet (Laxarby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Stora Abborrtjärnet (Töftedals socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (8,33 ha)
Stora Abborrtjärnet (Åmåls socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun, 
Stora Abborrtjärnen (Fagersta, Västmanland), sjö i Fagersta kommun,  (14,5 ha)
Stora Abborrtjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (7,51 ha)
Stora Abborrtjärnen (Skinnskattebergs socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Stora Abborrtjärnen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (9,24 ha)
Stora Abborrtjärnen (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (14,5 ha)
Stora Abborrtjärnen (Kila socken, Värmland), sjö i Säffle kommun, 
Stora Abborrtjärnen (Köla socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (7,26 ha)
Stora Abborrtjärnen (Östervallskogs socken, Värmland, 661510-128546), sjö i Årjängs kommun,  (15 ha)
Stora Abborrtjärnen (Östervallskogs socken, Värmland, 661894-127264), sjö i Årjängs kommun, 
Stora Abborrtjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Stora Abborrtjärnet (Älgå socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (4,2 ha)
Stora Abborrtjärnen (Husby socken, Dalarna, 669237-151558), sjö i Hedemora kommun,  (6,53 ha)
Stora Abborrtjärnen (Husby socken, Dalarna, 671546-151806), sjö i Hedemora kommun, 
Stora Abborrtjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Stora Abborrtjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (23,5 ha)
Stora Abborrtjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (4,12 ha)
Stora Abborrtjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Stora Abborrtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (14 ha)

Se även 
Abborrtjärn
Lilla Abborrtjärn
Lillabborrtjärn
Lill-Abborrtjärn
Stor-Abborrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn